Президентские выборы в Гамбии проходили 24 ноября 2011 года. Президент Яйя Джамме, находившийся у власти после государственного переворота 1994 года, вновь баллотировался в президенты. Ему противостояли кандидат от Объединённой демократической партии Усэйну Дарбое и кандидат от Национального альянса за демократию и развитие Хамат Бах.

Яйя Джамме был вновь избран президентом с большим преимуществом, набрав 72 % голосов, при явке избирателей 83 %.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

Гамбия
Выборы в Гамбии
2011 год в Гамбии